Der Schweller ist 
 Bestandteil der Karosserie eines Automobils, siehe Schweller (Automobilbau)
 eine Vorrichtung zur Lautstärkeregulierung einer Orgel, siehe Schwellwerk
 in der elektronisch erzeugten Musik (E-Gitarre, Keyboard) ein Pedal zur Steuerung variabler Parameter, siehe Effektgerät
 ein Kartenspiel für 3 oder mehr Personen, siehe Schweller (Kartenspiel)